Protocirrineris är ett släkte av ringmaskar. Protocirrineris ingår i familjen Cirratulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Protocirrineris